Throttle Junkies е първи студиен музикален албум на алтърнатив метъл групата Сойл, който е издаден на 18 май 1999 г. от Mia Records. Включва някои от песните от предишните EP албуми на групата Soil и El Chupacabra. Албума е преиздаден на 14 август 2007 г. с бонус песни.

Състав 
 Раян Маккомбс – вокали
 Том Шофилд – барабани
 Адам Зейдъл – китара
 Шоун Глас – китара
 Тим Кинг – бас

Песни

Външни препратки 
  Официална страница

Албуми на Сойл
Дебютни албуми
Музикални албуми от 1999 година